Goliński oder Golinski ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Golinski (1912–1985), Kieler Lyrikerin und Märchenautorin
 Freek Golinski (* 1991), belgischer Badmintonspieler
 Hans Günter Golinski (* 1954), deutscher Kunsthistoriker und Direktor des Kunstmuseums Bochum (1997–2020) 
 Marian Goliński (1949–2009), polnischer Politiker, Kommunalpolitiker und Abgeordneter des Sejm
 Michał Goliński (* 1981), polnischer Fußballspieler
 Zdzisław Goliński (1908–1963), Bischof von Częstochowa (Tschenstochau)